Der findes helligåndshuse i flere danske byer.

 Helligåndshuset i København
 Helligåndshuset i Næstved
 Helligåndshuset i Randers
 Helligåndshuset i Slagelse
 Helligåndshuset i Aalborg

(denne liste er ikke komplet)